Suojärvi ist der Familienname folgender Personen:
 Tauno Suojärvi (1928–2013), finnischer Jazzbassist
 Teuvo Suojärvi (1932–1997), finnischer Jazzpianist

Siehe auch:
 Suojärvi
 Suojarwi (Begriffsklärung)